Три цвета — многозначный термин:
 «Три цвета» («Trei culori») — гимн Румынии в 1977—1989 годах.
 «Три цвета» — трилогия польского режиссёра Кшиштофа Кислёвского о цветах французского флага:
 «Три цвета: Синий» (Trois couleurs: Bleu) (1993)
 «Три цвета: Белый» (Trois couleurs: Blanc/Trzy kolory: Biały) (1994)
 «Три цвета: Красный» (Trois couleurs: Rouge) (1994)
 Три цвета — сингл группы Седьмая раса
 Три цвета — радио-сингл группы Сплин
  — рок-фестиваль